Moghul steht für:

 den Herrscher im Mogulreich, den Großmogul
 Mongolen

Siehe auch 

 Mogul, Begriffsklärung
 Mogulen, Bewohner von Mogulistan